

Sigle 
 World Series of Boxing  – torneo di Pugilato

Codici 
 WSB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Steamboat Bay Spb (Stati Uniti)

nl:WSB